

Geografia
 Flavin – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron

Persone
 Dan Flavin – artista statunitense
 James Flavin – attore statunitense
 Jennifer Flavin – ex modella statunitense
 Martin Flavin – scrittore e drammaturgo statunitense
 Tim Flavin – attore e cantante statunitense